Това е списък с филмите, които са продуцирани, и/или разпространени от Metro-Goldwyn-Mayer, и пуснати през 2010–2019 г.

Източници 

Списъци
Метро-Голдуин-Майер
Филми на Метро-Голдуин-Майер
Списъци с филмите по киностудио